Aron Andersson kan syfta på:

 Aron Andersson (finansman) (1859-1961), svensk finansman
 Aron Andersson (missionär) (1901-1985), svensk missionär
 Aron Andersson (konsthistoriker), (1919-1984), svensk konsthistoriker
 Aron Anderson, (1988-), svensk äventyrare